Stati Uniti d'America
 Brownfield – città della Contea di Oxford, Maine
 Brownfield – capoluogo della Contea di Terry, Texas